Universo
 O Universo — série científica do History Channel
 Universidade Salgado de Oliveira — universidade brasileira
 Universo (Belo Horizonte)
 Universo (Maringá)
 Universo (Tupã) — distrito
 Universo (álbum) — de Lodovica Comello

Desambiguação